Лисец е малка планина в Костурско, Егейска Македония, Гърция. Намира се в областта Кореща (Корестия), в югоизточната част на дем Преспа и отделя долината на Рулската река (смятана понякога за начало на Бистрица, на гръцки Ливадопотамос) от тази на Статишката река. Висока е 1827 m. В северното ѝ подножие е село Търнава (Прасино).

Тук при село Търнава в 1903 г. от прогръцки ренегати е убит и обезглавен костурският войвода Лазар Поптрайков, за което местните българи създават баладична народна песен.

Бележки 

Планини в Гърция
Дем Преспа